Le tournoi de tennis de Marco Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Claudia Kohde-Kilsch, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Andrea Temesvári.

Résultats en simple

Parcours 
10 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marco Island
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Marco Island
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en mars 1986
Sport en avril 1986